piramida – bryła w gepometrii
 piramida – instrument muzyczny
 piramida – figura w jeżdziectwie
 piramida – rodzaj budowli
 Piramida (La Pirámide) – francuskojęzyczna powieść albańskiego pisarza Ismaila Kadare
 Piramida – powieść amerykańskiego pisarza Toma Martina
 Piramida (Pyramiden) – zbiór opowiadań kryminalnych autorstwa szwedzkiego pisarza Henninga Mankella
 Piramida – skała na wzgórzu Jastrzębnik na Wyżynie Częstochowskiej
 Piramida – skała w Dolince za Piekarnią w Sułoszowej
 R-330P Piramida – radziecki system walki elektronicznej

Zobacz też 
 piramida ekologiczna
 piramida finansowa
 piramida płacowa
 piramida wieku
 piramida żywieniowa
 PiraMMMida – film rosyjski z 2010 roku